Проспект Ломоно́сова (Ломоно́совский проспект) — проспект в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названный в честь выдающегося русского учёного М. В. Ломоносова.

Россия 
 Проспект Ломоносова — проспект в Архангельске.
 Проспект Ломоносова — проспект в Краснодаре.
 Ломоносовский проспект — проспект в Москве.
 Проспект Ломоносова — проспект в Саратове.

Украина 
 Проспект Ломоносова — улица (единственный проспект) в Константиновке.

См. также 
 Улица Ломоносова
 Площадь Ломоносова
 Мост Ломоносова в Санкт-Петербурге